як псевдонім:
 «Біллі» Айдол — англійський рок-музикант
 «Біллі» Вест — американський голосовий актор
 «Біллі» Стрейгорн — американський джазовий музикант